Schloss Scherneck ist der Name folgender Schlösser in Bayern:

 Schloss Scherneck (Rehling), Landkreis Aichach-Friedberg
 Schloss Scherneck (Untersiemau), Landkreis Coburg

Siehe auch:
 Schloss Schernegg in Massing, Landkreis Rottal-Inn